Le nom John Rae peut faire référence à :
 John Rae (1796–1872), un économiste écossais ayant vécu au Canada ;
 John Rae (1845–1915), un auteur d'une biographie d'Adam Smith ;
 John Rae (1813–1893), un explorateur de l'Arctique.

Voir aussi